Мадхукхали:
 Мадхукхали — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Мадхукхали — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Фаридпур.